Товща — село.
 Товща (геологія)